Microeconomics è un album studio del gruppo musicale statunitense Hewhocorrupts, pubblicato nel 2006.

Tracce

Note

Collegamenti esterni